Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1952 s-a desfășurat în perioada 23 noiembrie - 1 decembrie 1956, la Melbourne în Australia. Au fost 10 probe sportive, în care au participat 161 de concurenți din 34 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. România a câștigat 4 medalii: una de aur (Nicolae Linca), două de argint (Gheorghe Negrea și Mircea Dobrescu) și una de bronz (Constantin Dumitrescu), clasându-se pe locul 4 în clasamentul după medalii.

Podium

Clasament medalii 

Box
1956